Martirano steht für:

 Salvatore Martirano, ein US-amerikanischer Komponist

Orte:

 Martirano,  eine italienische Gemeinde in der Provinz Catanzaro in der Region Kalabrien 
 Martirano Lombardo, eine italienische Stadt in der Provinz Catanzaro in Kalabrien